

Voir aussi 
 Pinchard

 Alexandre Pinchart (1823-1884), érudit, historien, archiviste ;
 Auguste-Émile Pinchart (1842-1920), artiste peintre et dessinateur français ;
 Nicolas Hurtault-Pinchart (1732-1810), homme de loi et homme politique français ;
 Patrick Pinchart (1955-) journaliste belge ;
 Pierre Nicolas Francois Pinchart (1735-1815) maire de Reims ;
 René Pinchart (1891-1970), gymnaste et maître d'armes belge.